Inkassovergütung bezieht sich auf:

 Inkassounternehmen (Deutschland) und dort auf Kostenerstattung vorgerichtlicher Inkassokosten sowie auf die darauf folgenden Abschnitte.
 Inkassounternehmen (Österreich) und deren Vergütung
 Inkassounternehmen (Schweiz) und deren Vergütung